Foccroulle est le patronyme de plusieurs personnes :
 Bernard Foccroulle, organiste belge ;
 Alice Foccroulle, soprano belge, fille du précédent.